Einzelleitung bedeutet:

 Eine einzelne Leitung oder Übertragungskanal in einem Leitungsbündel, besonders in der Nachrichtentechnik.
 Einzelleitung (Sowjetunion), ein politisches Führungsprinzip in der Sowjetunion und deren Satellitenstaaten, das in der Staatswirtschaft und im Militär angewendet wurde ()